Ниже представлен список главных тренеров национальной сборной Израиля по футболу, их статистика и достижения в сборной.

Израильская футбольная ассоциация является предшественницей футбольной ассоциации Эрец-Исраэль, основанной в 1928 году в подмандатной Палестине. С 1929 года является членом ФИФА. Первый официальный международный матч сборная Эрец-Исраэль провела 16 марта 1934 года против Египта, а её первым тренером был Шимон Ратнер. 

После создания государства Израиля в 1948 году его сборная сначала выступала в АФК и выиграла Кубок Азии в 1964 году, однако затем её выступления бойкотировали в Азии ввиду усиления конфликта с арабскими государствами. 

За всю историю сборной у неё было 31 главных тренеров, среди которых было 12 иностранных специалистов. Четырежды сборной руководил исполняющий обязанности главного тренера, а также один раз тренерский тандем, состоявший из Ицхака Шнеора и Яакова Грундмана. Действующим главным тренером сборной является Андреас Херцог.

Самым успешным тренером сборной является Йосеф Мирмович, выигравший с командой золотые медали Кубка Азии 1964. Наибольшее количество матчей (82) сборная провела при тренере Шломо Шарфе, который возглавлял сборную с 1992 по 1999 год. Он также занимает первое место по числу побед — 31.

Список тренеров 
Условные обозначения:

 ОИ — летние Олимпийские игры
 ЧМ — чемпионат мира
 КА — Кубок Азии
 ЛН — Лига наций УЕФА

Рекорды 
 Наибольшее количество матчей: 82 — Шломо Шарф
 Наибольшее количество побед: 31 — Шломо Шарф
 Наибольшее количество ничей: 18 — Шломо Шарф
 Наибольшее количество поражений: 33 — Шломо Шарф

Примечания

Ссылки 
 Статистика тренеров сборной на сайте eu-football.info

Сборная Израиля по футболу
И